Musy ist der Familienname folgender Personen:
 Benoît Musy (1917–1956), Schweizer Automobil- und Motorradrennfahrer
 Enrico Musy (1901–1966), italienischer Schauspieler
 Gianni Musy (Giovanni Musy Glori; 1931–2011), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Jean-Marie Musy (1876–1952), Schweizer Politiker
 Louis Musy (1902–1981), französischer Opernsänger (Bariton) und Bühnendirektor
 Pierre Musy (1910–1990), Schweizer Bobfahrer, Reitsportler, Offizier und Diplomat
 Vittorio Musy Glori (* 1919), italienischer Aufnahmeleiter, Schauspieler und Filmregisseur

Siehe auch:
 Mussy
 Musi